16-й Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 23 сентября по 1 октября 1989 года в двух городах Швеции с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Италии.

Команды-участницы 
 Швеция — страна-организатор;
 СССР, Франция, Греция — по итогам чемпионата Европы 1987 года;
 ФРГ, Польша, Румыния, Италия, Нидерланды, Болгария, ГДР, Югославия — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
12 финалистов чемпионата Европы на предварительном этапе были разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп стали участниками плей-офф за 1—4-е места. Итоговые 5—8-е и 9—12-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Стокгольм 

 23 сентября: Италия — Болгария 3:1 (10:15, 15:9, 15:5, 15:6); Швеция — ФРГ 3:2 (15:9, 12:15, 15:4, 7:15, 15:8); Франция — ГДР 3:1 (9:15, 15:5, 15:4, 15:3).
 24 сентября: Италия — ФРГ 3:1 (15:2, 15:9, 13:15, 15:2); Болгария — Франция 3:0 (15:9, 15:11, 15:8); Швеция — ГДР 3:0 (15:9, 15:7, 15:4).
 25 сентября: Болгария — ФРГ 3:0 (15:7, 15:1, 15:6); Швеция — Франция 3:1 (15:11, 8:15, 15:12, 15:11); Италия — ГДР 3:1 (11:15, 15:5, 15:1, 15:13).
 27 сентября: Франция — ФРГ 3:0 (15:9, 15:6, 15:12); Италия — Швеция 3:0 (15:8, 15:9, 15:8); Болгария — ГДР 3:2 (14:16, 15:5, 15:11, 11:15, 15:10).
 28 сентября: Франция — Италия 3:2 (15:5, 15:13, 4:15, 15:17, 15:13); ФРГ — ГДР 3:1 (15:3, 11:15, 15:10, 15:4); Швеция — Болгария 3:2 (10:15, 15:13, 15:12, 13:15, 15:10).

Группа В 
Эребру 

 23 сентября: Польша — Греция 3:0 (15:11, 15:8, 15:12); СССР — Нидерланды 3:1 (6:15, 15:12, 15:10, 15:12); Югославия — Румыния 3:2 (13:15, 15:12, 5:15, 15:11, 15:6).
 24 сентября: СССР — Югославия 3:1 (9:15, 15:13, 16:14, 15:6); Польша — Румыния 3:0 (15:4, 15:3, 15:10); Нидерланды — Греция 3:1 (15:4, 15:17, 15:8, 15:7).
 25 сентября: СССР — Греция 3:1 (15:12, 15:8, 11:15, 15:5); Нидерланды — Румыния 3:0 (15:6, 15:7, 15:6); Польша — Югославия 3:1 (14:16, 15:6, 15:11, 15:8).
 27 сентября: СССР — Польша 3:1 (6:15, 15:5, 15:9, 15:4); Югославия — Нидерланды 3:1 (2:15, 15:13, 15:12, 15:10); Румыния — Греция 3:1 (15:9, 15:10, 4:15, 15:10).
 28 сентября: СССР — Румыния 3:0 (15:5, 15:9, 15:6); Нидерланды — Польша 3:0 (15:3, 15:7, 15:6); Югославия — Греция 3:2 (8:15, 15:10, 10:15, 15:12, 16:14).

Плей-офф 
Стокгольм

Полуфинал за 1—4 места 
30 сентября
 Швеция — СССР 3:2 (12:15, 15:10, 15:10, 9:15, 17:15)
 Италия — Нидерланды 3:0 (15:7, 15:3, 15:2)

Полуфинал за 5—8 места 
30 сентября
 Франция — Польша 3:2 (13:15, 12:15, 15:9, 17:15, 15:12)
 Болгария — Югославия 3:0 (15:7, 15:7, 15:11)

Полуфинал за 9—12 места 
30 сентября
 ГДР — Румыния 3:2 (13:15, 15:12, 13:15, 15:10, 15:8)
 Греция — ФРГ 3:0 (15:10, 15:10, 15:13)

Матч за 11-е место 
1 октября
 ФРГ — Румыния 3:2 (12:15, 2:15, 15:12, 15:7, 15:13)

Матч за 9-е место 
1 октября
 ГДР — Греция 3:2 (15:13, 12:15, 15:12, 14:16, 17:15)

Матч за 7-е место 
1 октября
 Польша — Югославия 3:1 (15:5, 14:16, 15:6, 15:3)

Матч за 5-е место 
1 октября
 Франция — Болгария 3:1 (6:15, 15:13, 15:4, 15:13)

Матч за 3-е место 
1 октября
 Нидерланды — СССР 3:0 (15:11, 15:8, 15:7)

Финал 
1 октября
 Италия — Швеция 3:1 (14:16, 15:7, 15:13, 15:7)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Андреа Анастази, Лоренцо Бернарди, Марко Браччи, Лука Кантагалли, Фердинандо Ди Джорджи, Андреа Гардини, Андреа Луккетта, Стефано Маргутти, Роберто Маскьярелли, Джилберто Пассани, Паоло Тофоли, Андреа Дзордзи. Главный тренер — Хулио Веласко.

  Швеция: Хокан Бьёрне, Бенгт Густафссон, Пер-Андерс Сееф, Юхан Исакссон, Яннис Калмацидис, Матс Карлссон, Урбан Леннартссон, Ларс Нильссон, Бу Странд, Петер Тольсе, Ян Хеденгорд, Ян Хольмквист. Главный тренер — Андерс Кристианссон.

 : Петер Бланже, Роб Граберт, Рон Звервер, Роналд Зодсма, Ян Постума, Авитал Селинджер, Мартин ван дер Хорст, Мартин Теффер, Рон Будри, Эдвин Бенне, Тюн Бёйс, Марко Брауверс. Главный тренер — Ари Селинджер.

Сборная СССР 
 Владимир Шкурихин, Александр Сороколет, Раймонд Вилде, Юрий Сапега, Андрей Кузнецов, Юрий Чередник, Евгений Красильников, Дмитрий Фомин, Олег Шатунов, Олег Кряков, Александр Смирнов, Игорь Абдрахманов. Главный тренер — Геннадий Паршин.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1989 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Швеции
Сентябрь 1989 года
Октябрь 1989 года
Спорт в Швеции в 1989 году
Чемпионаты Европы в 1989 году
Соревнования по волейболу в Швеции